

Одинці — присілок, Мединський район, Калузька область
 Одинці — присілок, Юкаменський район, Удмуртія

Одинці — село, Чернігівська область, Чернігівський район